Переу́лок Вилко́ва — переулок в Правобережном округе Липецка. Проходит в Студёнках от Пионерской улицы до дома № 17 по Студёновской улице (между улицами 4-й Пятилетки и Студёновской. Пересекает Весенний переулок.

До 21 мая 1957 года переулок именовался 3-й у́лицей Що́рса (в честь героя гражданской войны Н. А. Щорса). Затем переименован в честь Александра Вилкова (данных о нём нет).

По чётной стороне переулка выстроен многоквартирный дом № 14. Остальная застройка частная.

Транспорт 
 трол. 4; авт. 2, 11, 12, 24, 300, 302, 309, 311, 315, 324, 328, 346, 347, 348, 352, 370, 380, ост.: «Педагогический университет».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 

Переулки Липецка